Pleuropoma sulculosa är en snäckart som beskrevs av César Marie Félix Ancey 1904. Pleuropoma sulculosa ingår i släktet Pleuropoma och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
sulculosa